Geoffrey Wainwright ist der Name folgender Personen:

* Geoffrey Wainwright (Archäologe) (1937–2017), britischer Archäologe
 Geoffrey Wainwright (Theologe) (* 1939), britischer methodistischer Theologe